Cieux peut être :prononcé dans l'église religieuse 
 Le pluriel de ciel
 Cieux, une commune de la Haute-Vienne, en France